Георги Петков може да се отнася за:
 Георги Петков (1880 – 1968), български озеленител, ландшафтен архитект и помолог
 Георги Петков (р. 1961), български диригент, композитор, учен (доцент)
 Георги Петков (р. 1976), български футболист (вратар)
 Георги Петков, български автомобилен състезател
 Георги Петков, български политик

Вижте също 
 Петков